Az 1986-os Roland Garros férfi versenyét a csehszlovák Ivan Lendl nyerte a svéd Mikael Pernfors előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Bajnok)
  Mats Wilander (Harmadik kör)
  Boris Becker (Negyeddöntő)
  Yannick Noah (Negyedik kör)
  Stefan Edberg (Második kör)
  Joakim Nyström (Első kör)
  Anders Järryd (Harmadik kör)
  Henri Leconte (Elődöntő)

  Andres Gomez (Negyeddöntő)
  Thierry Tulasne (Második kör)
  Martin Jaite (Negyedik kör)
  Guillermo Vilas (Negyeddöntő)
  Johan Kriek (Elődöntő)
  Emilio Sanchez (Negyedik kör)
 - 
  Heinz Gunthardt (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1